

Топоніми 
Сьодосіма — містечко в Японії, у префектурі Каґава.
Сьодосіма — японська назва острова Сьодо, у префектурі Каґава.